Сирота — людина, батьки якої загинули. Загалом термін вживається до дітей, що не досягли повноліття.

Прізвище 
Сирота — українське та єврейське прізвище.

Відомі носії:
 Сирота Василь Дмитрович (1926) — український радянський діяч, депутат Верховної Ради СРСР 3-го скликання.
 Сирота Гершон-Іцхок Лейбович (1874—1943) — польський хаззан, виконавець оперних арій та єврейських народних пісень їдишем.
 Сирота Григорій Михайлович (1931) — український радянський діяч, шахтар, гірник очисного вибою шахти № 3 «Великомостівська» комбінату «Укрзахідвугілля» Львівської області. Герой Соціалістичної Праці.
 Сирота Григорій Панасович (1926—2005) — український радянський діяч, голова Кримської обласної ради професійних спілок.
 Сирота Ігор Григорович (1959) — український топ-менеджер, генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго».
 Сирота Йосип Аронович (1905—1997) — український живописець.
 Сирота Лео (1885—1965) — єврейський піаніст.
 Сирота Лілія Богданівна — доцент кафедри філософії мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат філологічних наук.
 Сирота Любов Макарівна (1956) — українська поетка.
 Сирота Максим Олександрович (1987) — український футболіст, півзахисник.
 Сирота Матвій Львович (1893?—?) — революційний діяч Російської імперії, Російської республіки та Радянської Росії. Нарком землеробства РРФСР.
 Сирота Микола Іванович (1925—2003) — почесний громадянин м. Вільнянська, керівник, який понад 22 роки пропрацював директором Вільнянського заводу ім. Шевченка.
 Сирота Михайло Дмитрович (1956—2008) — український політик, народний депутат України 2-го, 3-го та 6-го скликань.
 Сирота Ніна Павлівна (1923) — український географ, кандидат географічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Сирота Олександр Миколайович (1990—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сирота Олександр Михайлович (2000) — український футболіст, захисник.
 Сирота Олександр Юхимович (1976) — український, журналіст, фотограф, кінематографіст.
 Сирота Петро Савелійович (1950) — український військовий фармацевт.
 Сирота Руслан Юхимович (1980) — ізраїльський та американський музикант і композитор, володар «Греммі» 2011 року.
 Сирота Святослав Анатолійович (1970) — український футболіст, футбольний функціонер.
 Сирота Сергій Миколайович (1997—2019) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сирота Юрій Юрійович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Фільми 
 Сирота (фільм, 1960) — гонконзький фільм, реж. Сан-Фун Лі.
 Сирота (фільм, 1979) — американський фільм, реж. Джон Баллард.
 Сирота (фільм, 1981) — індійський фільм, реж. Пракаш Мехра.
 Сирота (фільм, 2016) — французький фільм режисера Арно де Пальєра.

Інше 
 Сироти — те саме що гусяча шкіра.

Українські прізвища
Єврейські прізвища